La troisième saison de Tahiti Quest a été diffusée du  au . Présentée par Olivier Minne, elle a été remporté par la famille Didier.

Candidats

Épreuves éliminatoires 
Les épreuves éliminatoires ont lieu à la fin de chaque émission sauf la première, l'équipe qui est dernière à ce genre d'épreuve est éliminée de Tahiti Quest. Pour avoir un avantage et une pénalité à donner à une des autres familles, il faut gagner l'épreuve précédente. Si l'équipe possédant la boite mystère, qui permet de choisir le membre des familles (cadet, aîné, mère ou père) pour chaque épreuve non éliminatoire de la finale et de connaitre les qualités nécessaires pour ces épreuves, ne termine pas en première place à la prochaine épreuve éliminatoire, l'équipe doit donner la boite mystère à une autre équipe au choix.

  éliminatoire : Le domino bambou
Règles : Les mères devront nager vers la bouée de leur couleur avec un code sous l'eau à mémoriser pour pouvoir ouvrir le premier cadenas au départ, ensuite c'est aux pères de faire le même parcours mais le code à mémoriser pour le deuxième cadenas est plus profond sous l'eau, dès que les deux cadenas sont ouverts les enfants devront faire une série de cinq dominos en commençant par 1 et en finissant par 6, il y a un domino intrus avec les cinq dominos. 
Avantage : Pas de domino intrus (aux Hurstel)
Pénalité : Deux dominos intrus (aux Didier)
Participants : Tous les membres des familles
Classement : 
1 : Hurstel
2 : Didier (Boite mystère donnée aux Boissier)
3 : Boissier
4 : Noirel-Dehbashi
5 (éliminé) : Crico

  éliminatoire : Les tikis aveugles
Règles : Les mères devront parcourir en kayak jusqu'au portique en récupérant le tiki de leur couleur, elles devront ensuite donner le tiki à leur cadet, qui a les yeux bandés, et le guider jusqu'au socle pour déposer le tiki.
Avantage : Départ avec 10 secondes d'avance (aux Boissier)
Pénalité : Départ avec 10 secondes de retard (aux Hurstel)
Participants : Amélie et Claire (Didier), Natacha et Vahé (Noirel-Dehbashi), Muriel et Fantine (Hurstel), Nathalie et Kilian (Boissier)
Classement : 
1 : Noirel-Dehbashi
2 : Didier
3 : Hurstel
4 (éliminé) : Boissier (Boite mystère donnée aux Noirel-Dehbashi)

 Demi-finale : Noix de coco volantes
Règles : Les enfants devront franchir un parcours pour pouvoir ensuite donner deux baguettes à leur mère. Ensuite les pères devront eux aussi faire le parcours pour apporter une noix de coco aux mères, ces dernières devront faire rouler la noix de coco en équilibre entre les deux baguettes pour la mettre dans un panier. Le père devra refaire le parcours à chaque fois qu'il faudra ramener une nouvelle noix de coco jusqu'à que la mère mettra 5 noix de coco dans le panier. 
Avantage : Départ avec 10 secondes d'avance (aux Noirel-Dehbashi)
Pénalité : Départ avec 10 secondes de retard (aux Hurstel)
Participants : Tous les membres des familles
Classement : 
1 : Hurstel
2 : Didier
3 (éliminé) : Noirel-Dehbashi (Boite mystère donnée aux Hurstel)

  Finale : La course aux pirogues
Règles : Les familles vont d'abord faire une course en pirogue, Il faudra attraper 4 drapeaux, après avoir attrapé ces drapeaux il faudra revenir sur terre et quitter la pirogue, il faudra lancer une boule sur la cible pour faire tomber le 5ème drapeau, pour finir il faudra planter ces cinq drapeaux à l'arrivée.
Avantage : Pagaies (4 aux Didier, 2 aux Hurstel)
Pénalité : 2 lests sur la pirogue (aux Didier)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 (Vainqueur) : Didier
 (Finaliste) : Hurstel

Résultats des épreuves 
L'équipe qui est première à ce genre d'épreuve remporte un avantage et une pénalité à donner à l'équipe de leur choix (sauf les trois premières épreuves, l'épreuve 5, l'épreuve 9, les épreuves éliminatoires et les quatre dernières épreuves).
 Dans les 4 premières épreuves, ce sont des épreuves pour le faré, l'équipe qui est dernière est éliminée et rate l'occasion de remporter le faré, l'avantage et la pénalité à donner.
 L'équipe qui est première à l'épreuve 5 gagne la boite mystère, qui permet de choisir le membre des familles (cadet, aîné, mère ou père) pour chaque épreuve non éliminatoire de la finale et de connaitre les qualités nécessaires pour ces épreuves, qu'il faut garder. 
 L'équipe qui est première à l'épreuve 9 remporte juste un avantage.
 L'équipe qui est première aux épreuves 16 et 18 remporte une pagaie supplémentaire pour l'épreuve éliminatoire de la finale.
 L'équipe qui est première aux épreuves 17 et 19 remporte un lest à mettre dans la pirogue adverse pour l'épreuve éliminatoire de la finale.

Légende
 Pères
 Mères
 Enfants
 Aînés
 Cadets
 Pères (Finale uniquement pour l'épreuve 11) et cadets ( uniquement pour l'épreuve 11)
 Mères et ainés
 Mères et cadets
 Toute la famille
 L'équipe est la grande gagnante de Tahiti Quest.
 L'équipe finit à la seconde place.
  L'équipe a été éliminée de la course au faré.
 L'équipe est la dernière à être qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe est éliminée de Tahiti Quest.  
 (A) : L'équipe a obtenu un avantage
 (P) : L'équipe a obtenu une pénalité

Audiences 

Légende :

Notes et références 
Notes

Références

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Gulli
Télévision en Polynésie française
Tahiti Quest